Traunfellner ist der Familienname folgender Personen:

 Aloys Traunfellner (1782–1841), österreichischer Botaniker 
 Claudius Traunfellner (* 1965), österreichischer Dirigent
 Franz Traunfellner (1913–1986), österreichischer Maler und Grafiker
 Jacob Traunfellner (1743–1807), österreichischer Landschaftsmaler
 Leopold Traunfellner (1866–1949), österreichischer Politiker (CSP)